Evolution (с англ. — «Эволюция») — песня ню-метал-группы Korn и первый сингл с их восьмого студийного альбома, Untitled. Это один из четырёх треков, барабанные партии к которому были записаны Бруксом Вакерманом из Bad Religion (ныне барабанщик Avenged Sevenfold).

Видео на песню было снято Дэйвом Мейерсом, который уже ранее работал над видео Korn («Did My Time» и «Twisted Transistor»). На видео присутствует временный концертный барабанщик Korn Джои Джордисон (Slipknot, Murderdolls) и поднимается тема человеческой деградации.

Впервые видео было показано перед канадскими фанатами на канале Much MOD, 23 июля, 2007. Видео изображало сходство человека и шимпанзе, и показывало группу, выступающую в тёмно-красном окружении, которое впоследствии оказывается мозгом шимпанзе.

Джонатан Дэвис комментирует значение песни

Список композиций 
американский промо-CD
 «Evolution» (Reverse Clean) — 3:37
 «Evolution» (Super Clean) — 3:38
 «Evolution» (альбомная версия) — 3:39

британская CD-версия
 «Evolution» (альбомная версия) — 3:39
 «Evolution» (Dave Audé Remix) — 3:41

британская виниловая версия
 «Evolution» (альбомная версия)
 I Will Protect You

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Песни Korn
Песни 2007 года
Синглы 2007 года
Синглы Virgin Records
Песни, спродюсированные Аттикусом Россом
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом